Мелешин — фамилия; имеет женскую форму Мелешина. Встречается также в виде топонимов.
 Мелешин, Станислав Васильевич (настоящее имя Владимир; 1928—1984) — советский прозаик и поэт.

 Симагина-Мелешина, Ирина Александровна (в девичестве Симагина; род. 1982) — российская прыгунья в длину.

Топонимы 
 Мелешин — сельская гмина (волость) в Польше.
 См. также 
 Мелёшин